The DVD – album duetu Lexy & K-Pau
 The DVD – album grupy Milk Inc.

Zobacz też: